Jola – gruppo etnico dell'Africa occidentale
Lingue jola